Следва списък с теленовелите и сериалите, произведени от мексиканската медийна компания Телевиса през 2020-те години. От януари 2022 г. продукциите се произвеждат от ТелевисаУнивисион, като първата е Разделена любов, продуцирана от Анджели Несма Медина.

Теленовели и сериали по години

Бележки

Източници